Ушако́вка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Ушаковка — село в Черноярском районе Астраханской области.
 Ушаковка — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Ушаковка — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Ушаковка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Ушаковка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Ушаковка — село в Атяшевском районе Мордовии.
 Ушаковка — посёлок в Темниковском районе Мордовии.
 Ушаковка — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Ушаковка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Ушаковка — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области.
 Ушаковка — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Ушаковка — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Ушаковка — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Ушаковка — деревня в Барышском районе Ульяновской области.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ушаковка — село в Балаклавском районе.

Украина 
 Ушаковка — село в Лутугинском районе Луганской области.

Реки 
 Ушаковка — река в КНР, приток Сунгари.
 Ушаковка — река на юге Иркутской области, правый приток Ангары.
 Ушаковка (Котельница) — река в Костромской области, приток Меры.

См. также 
 
 
 
 
 Ушаковский